|}
Die Bahnstrecke Ostrava-Svinov–Opava východ ist eine eingleisige, elektrifizierte Hauptbahn („celostátní dráha“) in Tschechien, die ursprünglich von der Kaiser Ferdinands-Nordbahn (KFNB) erbaut und betrieben wurde. Sie verläuft von Ostrava (Ostrau) nach Opava (Troppau).

Geschichte 
Gebaut und projektiert wurde die Strecke als Zweigbahn der Österreichischen Nordbahn. Der Bau begann am 20. August 1853 durch die Gebrüder Klein, offiziell abgeschlossen war er am 17. Dezember 1855. Der erste Zug fuhr am 27. Oktober 1855.

In den Jahren 2005 und 2006 wurde die Strecke umfassend erneuert. Neben der Erneuerung der Gleise sowie der Leit- und Sicherungstechnik wurde die Strecke auch elektrifiziert. Der erste elektrische Zug fuhr in der Nacht vom 5. auf den 6. Dezember 2006.

Linien des SPNV (2011):

 S1  Opava východ–Ostrava-Svinov–Havířov–Český Těšín.
 R1  Opava východ–Ostrava-Svinov–Ostrava hl. n.–Havířov–Český Těšín
 R10 Ostrava-Svinov–Opava východ–Krnov

Weblinks 

 KBS 321 Opava východ–Ostrava–Český Těšín auf zelpage.cz (tschechisch)

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Tschechien